Загорянський Євген Олександрович (1910—1961) — радянський шахіст, майстер спорту
 Загорянський-Кисіль Аполлінарій Сергійович (1848 — після 1917) — віце-адмірал Чорноморського флоту родом з дворян Херсонської губернії
 Загорянський-Кисіль Сергій Фадейович (1816—1885) — віце-адмірал Чорноморського флоту, комендант Миколаївського порту, батько Аполлінарія Сергійовича
 Загорянська Катерина Федорівна (1898—1985) — українська акторка, заслужена артистка УРСР

 Загорянський — селище міського типу, Щолковський міський округ, Московська область, Росія